Пльзень — четверте за величиною місто в Чехії.
 2613 Пльзень — астероїд головного поясу.